Malmö FF 1965 var MFF:s 33:e säsong i Allsvenskan. Klubben tog sin 6:e SM-titel.

Allsvenskan

Tabell

Matcher

Anmärkningslista

Referenser

Källor 
Bolletinen.se
Allsvenskamff.blogspot.se

1965
Fotbollssäsongen 1965 efter lag
Fotboll i Sverige 1965